Serra da Papua kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Serra da Papuã, kulle, Bahia, Ubatã, 
 Serra do Meio (kullar), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar